miejscowości w Bułgarii:
 Drjanowo – miasto w obwodzie Gabrowo
 Drjanowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Drjanowo – wieś w obwodzie Jamboł
 Drjanowo – wieś w obwodzie Płowdiw

Zobacz też 
 Drenowo